Assedio di Fort St. Philip – episodio della Guerra dei sette anni svoltosi tra l'aprile e il giugno 1756
 Assedio di Fort St. Philip – episodio della Guerra anglo-spagnola svoltosi tra l'agosto 1781 e il febbraio 1783
 Assedio di Fort St. Philip – episodio della Guerra anglo-americana svoltosi nel gennaio 1815